Bukureštanski ugovor 1867. - ugovor kneza Mihaila Obrenovića s bugarskim emigrantima o zajedničkoj državi Srba i Bugara
 Bukureštanski mir 1913. - završni čin Drugog balkanskog rata, kojim je i podijeljena Makedonija